Жо-Вилфрид Цонга је освојио турнир. У финалу је победио Гаела Монфиса резултатом 7:5, 6:3.

Носиоци

 Рафаел Надал (полуфинале)
 Роџер Федерер (полуфинале)
 'Жо-Вилфрид Цонга (победник)
 Гаел Монфис (финалиста)

 
<li>  Виктор Троицки (четвртфинале)
<li>  Алекс Богомолов (друго коло)
<li>  Михаил Јужни (четвртфинале)
<li>  Андреас Сепи (четвртфинале)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Квалификације

Носиоци

Квалификант

Жреб квалификација

Први квалификант

Други квалификант

Трећи квалификант

Четврти квалификант

Спољашње везе
 Главни жреб - Доха 2012.
Жреб квалификација - Доха 2012.

Отворено првенство Катара у тенису 2012.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно